Хуан Понс (; 8 декабря 1972, Олот) — испанский мототриалист, бронзовый призёр чемпионата мира на открытом воздухе 1994 года, победитель чемпионата Европы по мототриалу 1992 года, 4-кратный победитель «Триала Наций» в составе команды Испании.

Спортивная карьера 

Хуан Понс дебютировал в велотриале и выиграл два чемпионата Европы (1983, 1984 годы) и чемпионат мира 1986 года в детской категории. После этого он перешёл в мототриал; с 1992 по 1999 год выступал в Чемпионате мира и стал бронзовым призёром в 1994 году. При этом Понс так и не одержал ни одной победы на этапе Чемпионата.

В 2001 году он основал команду Joan Pons Trial Team и школу триала. Понс был тренером ряда выдающихся звёзд триала, в том числе Тони Боу и Лайи Санс (на двоих они выиграли 46 мировых чемпионских титулов в разных категориях). Впоследствии он время от времени возвращался к соревнованиям.

Результаты выступлений в Чемпионате мира по мототриалу на открытом воздухе

Результаты выступлений в Чемпионате мира по мототриалу в закрытых помещениях

Результаты выступлений в Чемпионате Европы по мототриалу

Ссылки 
 Официальный сайт школы триала Хуана Понса
 Хуан Понс на Facebook
 Хуан Понс в Instagram

Примечания 

 Персоналии по алфавиту
 Спортсмены по алфавиту
 Мотогонщики по алфавиту
 Мотогонщики Испании
 Мототриалисты